Сезон 2020/21 е 97-то издание на най-горната дивизия в българския шампионат по футбол, организирана от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига.

Новости за сезона 
На 3 май 2021 г. е въвдена в действие и в България системата за видео-асистент арбитъра. Това се случава на мача между отборите на Арда и ЦСКА-София

Отбори 
През този сезон отборите са 14. Новите отбори от Втора лига са ЦСКА 1948, Монтана, а Царско село остана в Първа професионална футболна лига след победа на  Септември София провел се на 18 юли 2020 г.

По градове 
 София – 5 отбора;
 Пловдив  – 2 отбора;
 Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Монтана, Разград, Стара Загора – 1 отбор.

Стадиони

Редовен сезон

Класиране

Резултати 

 Цветовеː Зелено – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Втора фаза 
Втората фаза в Първа професионална футболна лига 2020/21 ще се играе през май  2021 година. В тази фаза отборите се разделят на три плейофни групи на база класирането след края на редовния сезон (след 30-я кръг в шампионата):
 В първата група участват отборите класирани от 1 до 6 място в редвния сезон. В тази група се играе всеки срещу всеки отбор в един мач.
 Във втората група играя четирите отбора, които са завършили от 6 до 10 място в редовния сезон. В тази група отборите играят на принципа размено домакинство.
 В третата група играя четирите отбора, които са завършили от 11 до 14 място в редовния сезон. В тази група отборите играят на принципа размено домакинство.

Първа група (1-6 място) 
В първата група играят всички отбори, които са завършили между 1-о и 6-о място в редовния сезон.

Втора група (7-10 място) 
Във втората група играят всички отбори, които са завършили между 7-о и 10-о място в редовния сезон.

Трета група (11-14 място) 
В третата група играя четирите отбора, които са завършили от 11 до 14 място в редовния сезон.

Крайно класиране 

  Отборът завършил на 1-во място - Класира се ВКК на ШЛ 2021/22 
  Отборът завършил на 2-ро място – Класира се ВКК  на Лига на конференциите за сезон 2021/22 
  Завършилия на 3-то място в крайното класиране се класира за участие в ВКК на Лига на конференциите за сезон 2021/22 като носител на КБ 2020/21
  Отборите завършили на 4-то и 7-мо място играят баража за участие в ВКК на Лига на конференциите за сезон 2021/22 
 Отборът завършил в крайното класиране на 4-то място - печели баража за участие в ВКК на Лига на конференциите за сезон 2021/22 
 Отборът завършилия на 7-мо в крайното класиране - губи баража за участие в ВКК на Лига на конференциите за сезон 2021/22 
 Завършилия на 12-то място - Печели баража за Първа лига и остава през следващия сезон в Първа лига
  Завършилия на 13-то и 14-то място - директно изпадащи отбори  ще играе през следващия сезон в Втора лига

Баражи

Бараж за Лига Европа

Бараж за Първа Лига

Източници 
 Първа лига 2020/21

2020
2020
Сезон 2020/21 във футбола